Göller steht für:

 Göller, ein Berg in Österreich
 Göller (Kleidungsstück), ein Achselstück der Schweizer Tracht
 Göller (Türkei), ein Dorf in der Türkei
 Brauerei Göller, eine Brauerei in Zeil am Main

Göller ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Göller (1846–1902), deutscher Architekturprofessor und Mitarbeiter beim Bau der Karpatenbahn und der Gotthardbahn
 Emil Göller (1874–1933), deutscher katholischer Theologe und Kirchenhistoriker 
 Gottlieb Göller (1935–2004), Fußballspieler und togoischer Nationaltrainer
 Joachim Göller (1928–2015), deutscher Ingenieur, Wissenschaftler und Hochschullehrer
 Karl Heinz Göller (1924–2009), deutscher Anglist und Gründer des Mediävistenverbandes
 Karl-Heinz Göller (1927–2018), deutscher Politiker (CDU), Landrat des Kreises Coesfeld